Sultan Muhammad est un terme ou nom pouvant désigner:

 (1128-1159), sultan de l'Empire seldjoukide de 1153 à 1159
Sultan Muhammad III (1390-1394), sultan de Delhi
 (15 siècle), chef du Badakhshan
 (c. 1418-1452), timurides chef de l'
 (mort en 1506), 9 sultan de 
 (1581-1671), 7 sultan de Maguindanao de 1619 à 1671
 (mort en 1585), sultan des Maldives de 1573 à 1585
Sultan Muhammad Hassan (mort en 1598), sultan de Brunei de 1582 à 1598
 (1593-1626), sultan du royaume de Golkonda de 1611 à 1626
Sultan Muhammad Ali, sultan du Brunei en 1660
 (1657-1706), prince moghol
 (mort en 1778), 19 sultan de Kedah de 1710 à 1778
, sultan des Maldives de 1773 à 1774
, sultan des Maldives de 1774 à 1779
, sultan des Maldives de 1798 à 1835
 (1792-1863), émir d'Afghanistan de 1825 à 1827
, sultan des Maldives de 1835 à 1882
Sultan Mohamed Shah (1877-1957), 48 imam des ismaéliens
 (1879-1935), sultan des Maldives en 1893 et de 1902 à 1934
Sultan Muhammad Jamalul Alam II (1889-1924), 26 sultan de Brunei de 1906 à 1924
, cascadeur motocycliste pakistanais
Muhammad V (né en 1969), roi de Malaisie de 2016 à 2019
, prince de la maison Chirvanchah

Sultan de l'Empire Ottoman
Sultan Muhammad I (1381-1421), 5 sultan de 1413 à 1421
Sultan Muhammad II (1432-1481), 7 sultan de 1444 à 1446 et de 1451 à 1481
Sultan Muhammad III (1566-1603), 13 sultan de 1595 à 1603
Sultan Muhammad IV (1642-1693), 19 sultan de 1648 à 1687
Sultan Muhammad V (1844-1918), 35 sultan de 1909 à 1918
Sultan Muhammad VI (1861-1926), 36 sultan de 1918 à 1922

Lieux
, stade malaisien du Kelantan
, aéroport de Nusa Tenggara Barat en Indonésie
, aéroport de Birma en Indonésie

Voir aussi

 (ou Sultan Mohammed en transcription anglaise), miniaturiste persan du 

Muhammad, Sultan